Jérôme Lambert peut correspondre à :
 Jérôme Lambert (1957-), homme politique français ;
 Jérôme Lambert (1975-), écrivain français ;
 Jérôme Lambert (1984-), coureur cycliste handisport français ;
  né Joseph Jerome Lambert (1971-2007), joueur américain de basket-ball.